Baumleiter bezeichnet:
 Regional die Räuberleiter 
 Einen Baumstamm mit eingekerbten Trittstufen oder seitlich angesetzten Trittholmen, siehe Steigbaum#Formen 
 Einen freistehenden Leitertyp, siehe hierzu Leiter (Gerät)#Obstleiter 
 Ein Synonym für den an Bäumen angelehnten Leitersitz, eine Ansitzeinrichtung